Púrpura ou roxo — cor
Roxo (aldeia) — aldeia na freguesia de Lorvão, Portugal

Desambiguações de cores